Cryptocarpus är ett släkte av underblomsväxter. Cryptocarpus ingår i familjen underblomsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Underblomsväxter
Cryptocarpus